Soza steht für:
 Soza-Eisfälle, Gletscherbrüche in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Soza, Berg im Viktorialand, Antarktika

SOZA steht für:
 Slovenský ochranný zväz autorský, slowakische Urheberrechtsorganisation

Soza ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Soza (* 1990), chilenischer Fußballspieler
 Denisse Lillian Laval Soza, siehe Nicole (Sängerin, 1977)
 Rubén Sosa Ardáiz (auch: Rubén Soza), uruguayischer Fußballspieler
 Walter Soza, nicaraguanischer Schwimmer, siehe Olympische Sommerspiele 1996/Teilnehmer (Nicaragua)

Abkürzung